Polewali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Polewali (kabupatenhuvudort i Indonesien), Sulawesi Barat, 
 Kecamatan Polewali, distrikt, Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, 

Robotskapade Indonesienförgreningar